Viatka, antiga república de la Rússia Oriental, autònoma des del 1991 i avui molt reduït de la seva primitiva extensió 
 Viatka nom de Kírov (província de Kírov) (1934 -2008), ciutat
 Riu Viatka, riu de la Rússia Oriental, tributari per la riba dreta del Kama, a la conca del Volga